Adolphe Vogel (Lilla, Nord-Pas-de-Calais, 1805 - 1892), compositor francès 
 Alfred Vogel (1902 – 1996), fitoterapeuta suís, nutricionista, escriptor i orador 
 Darlene Vogel (Modesto, 1962), actriu dels Estats Units 
 Everart Vogel (Düsseldorf, 1861 - ¿?), filòleg alemany 
 Johann Vogel (Ginebra, 1977), futbolista suís 
 Johann Christoph Vogel (Nuremberg, Baviera, 1756 - París, 1788), compositor alemany
 Friedrich Wilhelm Ferdinand Vogel (Havelberg, Brandenburg, 1807 - Bergen, Noruega, 1892), compositor i organista alemany
 Moritz Vogel (Sorgau, 1816 - Leipzig, 1922), pianista i compositor alemany